Rarities Volume I & Volume II — дев'ята збірка англійської групи The Who, яка була випущена 14 серпня 1983 року.

Композиції 
 Circles  	 
 Disguises  	 
 Batman
 Bucket T
 Barbara Ann 
 In the City	 
 I've Been Away
 Doctor, Doctor	 
 The Last Time	 
 Under My Thumb	 
 Someone's Coming	 
 Mary Anne with the Shaky Hand  	 
 Dogs 
 Call Me Lightning 	 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde	 
 Join Together
 I Don't Even Know Myself
 Heaven and Hell
 When I Was a Boy
 Let's See Action (Nothing is Everything)
 The Relay
 Waspman 
 Here for More
 Water
 Baby Don't You Do It

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Rarities Volume I  allmusic
 Rarities Volume II  allmusic
 Rarities Volume I last.fm
 Rarities Volume II last.fm

Альбоми The Who